Rhadinorhynchidae är en familj av hakmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Rhadinorhynchidae i ordningen Echinorhynchida, klassen Palaeacanthocephala, fylumet hakmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Palaeacanthtocephala, fylumet hakmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Rhadinorhynchidae